Василий Онуфриевич Омеля́ненко (3 августа 1925 — 28 января 2021) — советский и украинский гончар, старший гончар Полтавщины. Заслуженный мастер народного творчества УССР (1976).

Биография 
Родился 3 августа 1925 года в Опошне (ныне Полтавская область, Украина) в бедной крестьянской семье. Семья не имела своего дома, снимала жилье у односельчан на углу Гончаровки, где испокон веков жили гончары.

До войны окончил семилетнее образование, а среднее получал уже после войны в вечерней школе.

В 1950 окончил вечернюю школу и 9 декабря того же года приступил к работе на заводе «Художественная керамика».

С того времени вся его жизнь и художественное творчество были связаны с этим предприятием.

Он сам и его произведения принимали участие в многочисленных выставках и конкурсах, как на Украине, так и за рубежом: в Бельгии, Канаде, Японии, Болгарии, Югославии, Польше, США, Норвегии, Великобритании и других странах мира.

В 1971 году стал членом СХУ. Работал в области декоративно-прикладного искусства (керамика).

Член Национального союза мастеров народного искусства Украины от 1998 года.

Входил в состав наблюдательного совета Национального музея-заповедника украинского гончарства.

Награды и премии 
 Орден «За заслуги» III степени (23 августа 2021, посмертно) — за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
 Заслуженный мастер народного творчества УССР (1976)
 Премия имени Даниила Щербаковского (1995)
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1999) — за циклы произведений опошненской керамики

Примечания

Ссылки 
 Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне

Источники 
 Український Радянський Енциклопедичний Словник: В 3-х т. / Редкол.: … А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін.— 2-ге вид.— К.: Голов. ред. УРЕ, 1987 — Т. 2. Каліграфія — Португальці. 736 с. — С. 574.
 Світлана Пругло (співробітник інформаційної служби Нац. музею-заповідника укр. гончарства в Опішному). «З моїми звірами мені ніколи не сумно».— Вечірня Полтава, 29 вересня 2010.
 Національна спілка художників України

Члены Национального союза художников Украины